Salisbury Plain peut désigner :
 Salisbury Plain, une plaine de Géorgie du Sud
 Salisbury Plain, un plateau du sud de l'Angleterre